Франклин Марен Кастильо (, род. 9 марта 1987 года) — кубинский борец вольного стиля, панамериканский чемпион, призёр чемпионатов мира. Тренируется под руководством Хулио Мендьеты, выступает за гаванский клуб «Серро-Пеладо».

Биография 
Родился в 1987 году. В 2013 году выиграл панамериканский чемпионат. В 2015 году завоевал серебряную медаль Панамериканских игр. В 2017 году вновь стал панамериканским чемпионом. В 2018 году стал чемпионом Игр Центральной Америки и Карибского бассейна, но на чемпионате мира смог завоевать лишь бронзовую медаль, пройдя через утешительные поединки.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Кубы
Чемпионы Панамерики по борьбе